La sigla JEF puede referirse a:

 El Instituto Jurídico, Económico y Financiero de Andorra.
 Jóvenes Europeos Federalistas, una organización no gubernamental.